Такмичење у дисциплини дубл скул за мушкарце на Европском првенству 2011. у Пловдиву је одржано од 16. до 18. септембра.

Земље учеснице 
Учествовало је дванастр посада из исто толико земаља учесница.

Победници

Систем такмичења 
Посаде су бподељене у две групе по шест. После првог круга такмичења првопласирани из група су ишли директно у финале А, а остали пет из обе брупе ишле су у репасаж. У репасажу, поново у две групе, две првопласиране посаде из група ишле су у финале А (пласман од 1 до 6. места), а остали у Финале Б (од 7. до 12. места).

Резултати

Група 1

Група 2

Репасаж 1

Репасаж 2

Финале Б

Финале А

Спољашње везе 
 Резултати ЕП 2011. на сајту ФИСА
 Резултати трке М2х

Европско првенство у веслању 2011.
Спорт у Бугарској